Mildred Pierce − powieść autorstwa Jamesa M. Caina z 1941 roku.

patrz również:

 Mildred Pierce − amerykański film noir z 1945 roku, w reżyserii Michaela Curtiza
 Mildred Pierce − amerykański miniserial z 2010 roku, stworzony przez Todda Haynesa